

Geografia
 Binz – comune dell'isola di Rügen, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania)
 Binz – località del comune di Maur, nel cantone di Zurigo (Svizzera)

Persone
 Arthur Binz – chimico tedesco 
 August Binz – botanico svizzero 
 Carl Binz – farmacologo tedesco 
 Dorothea Binz – supervisore nel Campo di concentramento di Ravensbrück
 Franz Josef Binz – deputato del NSDAP 
 Fidel Binz – scultore tedesco 
 Manfred Binz – calciatore tedesco 
 Tita Binz – fotografa tedesca

Altro
 Binz GmbH & Co. KG – industria automobilistica tedesca